De Pas (Bemmel), buurtschap in de gemeente Lingewaard dicht bij het dorp Bemmel
De Pas (Doornenburg), buurtschap in de gemeente Lingewaard dicht bij het dorp Doornenburg
De Pas (Sluis), een buurtschap in de gemeente Sluis.